D21 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Shenton Park
 D21 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti del gambetto di donna accettato